Ritschl steht für:
 Ritschl von Hartenbach, böhmisch-thüringisches Adelsgeschlecht

Ritschl ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ritschl (1861–1945), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Carl Ritschl (1783–1858), deutscher Theologe
 Dietrich Ritschl (1929–2018), Schweizer evangelisch-reformierter Theologe und Hochschullehrer
 Friedrich Ritschl (1806–1876), deutscher Philologe
 Hans Ritschl (1897–1993), deutscher Nationalökonom

 Rudolf Ritschl (1902–1982), deutscher Physiker
 Wolfgang Ritschl (* 1963), österreichischer Radiomoderator

Siehe auch:
 Ritschel
 Rietschel
 Rietzschel